The 6th Day (film), een film uit 2000
 The Sixth Day: Single Collection, een album uit 2004
 The Sixth Day and Other Tales, met een verhaal met als titel The 6th Day